La edición 15 de la Tennis Masters Cup se realizó del 8 al 13 de enero de 1985 en Nueva York, Estados Unidos.

Individuales

Cabezas de serie 
 John McEnroe  Campeón
 Jimmy Connors  (Semifinal)
 Ivan Lendl (Final)
 Mats Wilander (Semifinal)

Cuadro

Clave 
 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado

Finales 

Masters Grand Prix (1970-1989)